

Октябр — село, Мінська область, Логойський район

Октябр — село, Баянаульський район, Павлодарська область
 Октябр — село, Мамлютський район, Північно-Казахстанська область

Октябр — присілок, Баймацький район, Башкортостан
 Октябр — присілок, Єльниківський район, Мордовія
 Октябр — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан
 Октябр — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Октябр — присілок, Кігинський район, Башкортостан
 Октябр — присілок, Мішкинський район, Башкортостан
 Октябр — село, Підосиновський район, Кіровська область
 Октябр — селище, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Октябр — присілок, Шадрінський район, Курганська область
 Октябр — виселок, Янтіковський район, Чувашія

Октябр — село, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район

 Октябр — колишня назва села Верхньошироківське (Донецька область, Новоазовський район)
 Октябр — колишня назва селища Благодатне (Донецька область, Великоновосілківський район)

Див. також 
 Жовтень (значення)